Yoshino – japońskie miasto w prefekturze Nara
 Yoshino – góra w prefekturze Nara
 „Yoshino” – nazwa japońskich okrętów